John Boyd Dunlop (1840-1921) – inventore e chirurgo scozzese
 John Boyd Orr (1880-1971) – politico, biologo e docente scozzese
 John Boyd (1919 – 2013) – scrittore statunitense
 John Boyd (1927 – 1997) – colonnello e aviatore statunitense
 John Boyd (1981) – attore statunitense
 John Boyd (...) – tecnico del suono statunitense